Сезон ФК «Ейбар» 2019-2020 - 6-й поспіль сезон футбольного клубу «Ейбар» у найвищій лізі іспанського футболу. Крім того, клуб узяв участь у Копа-дель-Рей.

Гравці

Резервна команда

Трансфери

Прийшли

Пішли

Net totals

Літо: 9,900,000 €

Зима: 0,000,000 €

Загалом: 9,900,000 €

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|-
|}

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Примітки 

Сезони ФК «Ейбар»
Ейбар